Fully Loaded (2000) — третье по счёту шоу Fully Loaded, PPV-шоу производства американского рестлинг-промоушна World Wrestling Federation (WWF, ныне WWE). Шоу прошло 23 июля 2000 года на «Реюнион-арене» в Далласе, Техас, США. В 2001 году это событие было заменено на Invasion, которое в свою очередь было заменено Vengeance в 2002 году.

Главным событием стал стандартный матч за звание чемпиона WWF. Скала защищал титул против Криса Бенуа. По условиям матча, если Скала будет дисквалифицирован, он потеряет титул. Он был дисквалифицирован, и в результате Бенуа выиграл титул. Однако распорядитель WWF Мик Фоли перезапустил матч. Рок победил Бенуа и сохранил титул.

Результаты

Примечания 

Спортивные соревнования в Далласе
События 23 июля